Дагда:

 Дагда (бог) — персонаж кельтской мифологии.
 Дагда (город) — город в Латвии.
 Дагда (озеро) — озеро в Латвии.